

Sigle 
 Pan, Tilt, Zoom – movimento in orizzontale (destra/sinistra), movimento in verticale (su/giu) e controllo della focale dell'obiettivo di una fotocamera

Codici 
 PTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rio Amazonas, Pastaza, Ecuador